Molvena kan syfta på:

 Molvena –  ett släkte av fjärilar

Geografi

Italien 

 Molvena, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 

Robotskapade Italienförgreningar